Il singolare del torneo di tennis Open Krys de Mont-de-Marsan 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Teliana Pereira che ha battuto in finale Pauline Parmentier 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Teliana Pereira (Campionessa)
 Pauline Parmentier (finale)
 Alizé Lim (semifinali)
 María Irigoyen (quarti di finale)

 Valerija Solov'ëva (secondo turno)
 Alberta Brianti (quarti di finale)
 Anastasia Grymalska (primo turno)
 Laura Thorpe (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Krys de Mont-de-Marsan 2013